Zirkulation (deutsch Kreislauf, von lateinisch circulare „kreisen“) steht für:
 Blutzirkulation (Blutkreislauf)
 Zirkulation (Meteorologie), kreisförmige Luftströmung
 Zirkulation (Hydrologie), Zirkulation von Wasser in verschiedenen Größen- und Zeitdimensionen
 Wasserzirkulation, in der Limnologie Phasen der Durchmischung in Stillgewässern
 Zirkulation (Strömungslehre), ein Modell zur Erklärung des dynamischen Auftriebs
 Zirkulation (Feldtheorie), mathematisches und physikalisches Maß für die Rotation

 Luftwechsel, in Architektur und Bauphysik die Luftzirkulation in Gebäuden
 Zirkulationsleitung, im Bauwesen bzw. in der Sanitärinstallation zur kurzfristigen Bereitstellung von Warmwasser an allen Zapfstellen und Sicherstellung einer hygienischen Mindesttemperatur

 Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, volkswirtschaftlich die Zirkulation einer Währung
 Zirkulationsprozess, Handel von Waren und Gütern

Siehe auch:
 Circulation (Zeitschrift)
 Kreislauf (Begriffsklärung)
 zirkular (Begriffsklärung)
 Zirkularität (Kybernetik)
 Zirkularitätsproblem (Unternehmensbewertung)
 Zirkulator (Bauelement, Schaltung)
 zirkuläre Logik (Zirkelschluss)
 zirkulierende Mikropartikel (Medizin)